Оле́г Анато́льевич Проску́рин (род. 27 ноября 1957) — русский филолог. Автор книг об истории русской литературы и множества статей о современной культуре и политике. «Один из самых ярких историков русской словесности» (Андрей Немзер).

Биография 
Олег Проскурин родился 27 ноября 1957 года в Курске. В 1980 году окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, под руководством В. И. Кулешова защитил кандидатскую диссертацию «А. Е. Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века» (1984). В 1985—1997 годах преподавал русскую литературу в Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина. Среди его студентов: главный редактор «Книжного обозрения» Александр Гаврилов, поэт Дмитрий Воденников, литературовед Олег Лекманов и др.

В 1990-е годы преподавал в Иллинойсском университете в Чикаго, в Северо-Западном университете (Эванстон, Иллинойс) и в Корнеллском университете (Итака, Нью-Йорк). Работал в Институте европейских исследований Корнеллского университета (1998—1999); в Центре русских исследований Гарвардского университета (2000—2001).

В 1999 вышла книга «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест», в которой автор исследует поэзию Пушкина в поэтическом контексте, сосредоточившись на отдельных его произведениях («Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», «Памятник»). Книга вошла в шорт-лист премии Андрея Белого 2000 года. Вышедшая в 2000 году книга «Литературные скандалы пушкинской эпохи» — это сборник очерков о литературном быте начала XIX века. Значительная их часть посвящена журнальным полемикам. Автор показывает, что причины этих зачастую мелких склок — серьёзные эстетические разногласия, по которым можно судить о важных процессах, происходивших в литературе той эпохи.	

В 2001—2002 годах был редактором литературной рубрики «Круг чтения» в сетевом «Русском журнале».

В 2007 году вышел первый том собрания сочинений Пушкина с комментариями Олега Проскурина (при участии Никиты Охотина). Как считает филолог Александр Долинин, это издание — большое событие в науке, а комментаторы совершили научный подвиг.

Научные труды

Статьи

Книги 
 «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест». М.: НЛО, 1999.
 «Литературные скандалы пушкинской эпохи». М.: ОГИ, 2000.

Примечания

Ссылки

Биография, тексты 
 
 
 Олег Проскурин в «Русском журнале»
 Олег Проскурин на сайте Миддлбери-колледжа
 «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест» (содержание и фрагменты)
 «Литературные скандалы пушкинской эпохи» (оглавление)
 «Когда же Пушкин вступил в Арзамасское общество?» — статья в «Toronto Slavic Quarterly»
 «Неприличная фамилия» — статья в сб. «Кириллица, или Небо в алмазах»

Об Олеге Проскурине и его книгах 
 Андрей Немзер. «Вперёд, к „Арзамасу“!»
 Хапаева Д. Поход за именами // «Критическая Масса». — 2005. — № 1.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 27 ноября
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся в Курске
Выпускники филологического факультета МГУ
Пушкинисты
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Преподаватели МПГУ
Кандидаты филологических наук